Juan Arce ist der Name folgender Personen:
 Juan Luis Ysern de Arce (* 1930), spanischer Geistlicher, Bischof von San Carlos de Ancud